Mogens Pedersen er flere personer:

 Mogens Pedersen (1931-2022), en dansk skuespiller, teaterinstruktør og tidligere teaterdirektør
 Mogens Pedersen (roer, født 1937), en dansk roer
 Mogens Pedersen (roer, født 1944), en dansk roer
 Mogens E. Pedersen (1928-2014), en dansk journalist
 Mogens N. Pedersen (1939- ), en dansk professor emeritus i statskundskab ved Syddansk Universitet
 Mogens "Nivå" Pedersen (1951-2020), en dansk kriminel og flugtkonge

Se også 
 Mogens Pedersøn